Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли с 4 по 13 февраля в Инсбруке, Австрия. Спортсмены соревновались в четырёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании, в парах. Именно на этих соревнованиях впервые спортивные танцы на льду были введены в олимпийскую программу.

Участники 
В четырёх спортивных дисциплинах приняли участие 105 спортсменов (52 мужчины и 53 женщины) из 18 стран.

  (2)
  (6)
  (12)
  (3)
  (10)
  (7)
  (11)
  (1)
  (3)

  (16)
  (15)
  (1)
  (1)
  (4)
  (6)
  (3)
  (1)
  (3)

</div>

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Короткую программу Роднина и Зайцев исполнили чисто и стали лидерами, в произвольной были допущены несколько ошибок, Зайцев коснулся льда рукой при приземлении с двойного акселя, однако отлично была выполнена подкрутка тройной флип. Все судьи дали первые места, десять оценок «5,9» и восемь оценок — «5,8». Обе программы этой пары были поставлены на цыганские и молдавские мелодии, а знаменитая «Калинка» была исполнена на показательных выступлениях.

Пахомова и Горшков  безупречно исполнили произвольную программу под испанскую музыку , а популярное тогда танго «Кумпарсита» танцевали на показательных выступлениях.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на XII зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии с Океанией.
 В соревнованиях по фигурному катанию на XII зимних Олимпийских Играх принимали участие рекордное количество фигуристов 105 спортсменов.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1976 стала Елена Водорезова из СССР: ей было на тот момент всего 12 лет и 266 дней.
 Самым старшим участником стал Пётр Боянчик из Польши, катавшийся в танцевальной паре с Терезой Вейной, — ему было  29 лет и 220 дней.
 На XII зимних Олимпийских Играх спортивная делегация из Венгрии состояла лишь из фигуристов.
 Немногочисленная спортивная делегация Южной Кореи на XII зимних Олимпийских Играх на треть состояла из фигуристов.
 В спортивной делегации Нидерландов на XII зимних Олимпийских играх была лишь одна фигуристка и она выиграла серебряную медаль.
 Спустя 16 лет в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх вновь приняли участие фигуристы из Австралии с Океанией.

Ссылки 

 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976